Розовая петроика (Petroica rosea) — вид воробьинообразных птиц семейства австралийских зарянок (Petroicidae). Эндемик Австралии .

Описание 
Длина птицы составляет в среднем 11 см. Самцы имеют розовую грудь; их голова, горло, спина и хвост имеют темно-серый цвет. Живот и рулевое перо на хвосте белого цвета. Верхняя часть тела самок бледно-серо-коричневая, нижняя часть тела светло-серая, на крыльях белые пятна. Клюв, лапы и глаза розовой петроики чёрного цвета.

Таксономия 
Розовая петроика была описана орнитологом Джоном Гульдом в 1840 году. Генетическое исследование показало, что её ближайшим родственником внутри рода является малиновогрудая петроика .

Распространение и экология 
Розовая петроика является эндемиком восточной и юго-восточной Австралии . Обитает во влажных склерофитных и тропических лесах. Живёт парами или в одиночку.

Рацион 
Розовая петроика питается насекомыми и пауками.

Размножение 
Сезон размножения длится с октября по январь. За сезон может вылупиться один или два выводка птенцов. Гнездо по форме напоминает глубокую чашу и располагается на дереве на высоте 10-20 м. В кладке 1-2 яйца тускло-белого цвета с голубым, сероватым или коричневым оттенком и темными серо-коричневыми пятнышками, размером 17×13 мм.

Примечания 

Австралийские зарянки
Таксоны, описанные Джоном Гульдом